Кобилінський Володимир Ількович ( 1934) — український графік, живописець, мистецтвознавець, колекціонер.
 Кобилінський Микола Андрійович ( 1944) — український фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Кобилінський Микола Віталійович — старший лейтенант медичної служби Збройних сил України.